X4 — мотоцикл марки «Honda».
 X4 — паркетник марки BMW.
 X-4 — УРВВ производства Германии.